Coco — fruto do coqueiro

Geografia
 Ilha do Coco — ilha na Costa Rica.
 Cocó (Fortaleza) — bairro localizado em Fortaleza

Música
 Coco (álbum) — primeiro álbum da cantora norte-americana Colbie Caillat
 Coco (dança) — dança de roda e ritmo da região Nordeste do Brasil

Televisão
 Coca (folclore) — figura assustadora de serie de televisão que é tradicional em Portugal

Biologia
 Coco (bactéria) — tipo morfológico de bactéria

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências